Дойлстаун () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — деревня в Висконсине.
  — деревня в Огайо.
  — тауншип в Пенсильвании.
 Дойлстаун — боро в Пенсильвании.
  — ж/д станция боро.

См. также 
 Дойл